Guisan est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :
 Hélène Guisan (née en 1916), écrivain et universitaire suisse, épouse de Louis Guisan;
 Henri Guisan (1874-1960), général de l'armée suisse durant la Seconde Guerre mondiale;
(1960) Guisan (aussi nommé 1973 UA), un astéroïde nommé d'après lui;
 Isabelle Guisan (née en 1948), journaliste et écrivain suisse, fille de Louis et Hélène Guisan;
 Jean Samuel Guisan (1740-1801), ingénieur suisse qui a travaillé au Surinam;
 Louis Guisan (1911-1998), personnalité politique suisse, époux d'Hélène Guisan;
 Yves Guisan (né en 1941), personnalité politique suisse.